Donja Slatina est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Donja Slatina, un village situé dans la municipalité de Ribnik et dans la République serbe de Bosnie ;
Donja Slatina, un village situé dans la municipalité de Šamac et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
 Donja Slatina, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
 Sllatinë e Poshtme/Donja Slatina, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).

Voir aussi 
 Slatina